Wodan steht für:

 Name eines germanischen Gottes, siehe Odin
 (2155) Wodan, ein Hauptgürtelasteroid
 Name eines Besucherbergwerkes in Salchendorf, siehe Wodanstolln
 Name einer Holzachterbahn im Europa-Park in Rust, siehe Wodan – Timburcoaster

Siehe auch:
 Wotan (Begriffsklärung)